Zavaděč může být:

 Zavaděč (operační systém) – slouží pro zavedení jádra operačního systému
 Zavaděč (program) – slouží pro zavedení spustitelného souboru do operační paměti počítače (tj. vlastní spuštění programu)
 Zavaděč (pracovník v dopravě) – pracovník ve vozovně, který nastavuje výhybky, popřípadě zajišťuje bezpečné couvání zatahujícím tramvajím nebo jiným vozidlům